Список терактов против израильтян и евреев включает террористические акты, направленные против граждан Израиля, а также против евреев, связанные с отрицательным отношением к Израилю и сионизму, либо убеждённостью террористов, что объекты теракта связаны с Израилем и сионизмом. В список включаются также ракетные обстрелы Израиля террористическими группировками, в результате которых были убитые, раненые или существенные разрушения (разрушены здания, уничтожены объекты инфраструктуры, более чем на сутки нарушены коммуникации).

До 15 мая 1948 года (провозглашение Государства Израиль) 
Включая массовые беспорядки и погромы 1920, 1921, 1929 и 1936—1939 годов

1950-e

1960-e

1970-e

1980-e

1990-e

1990 год

1992 год

1993 год

1994 год 

19 октября 1994 г взрыв на ул.Дизенгоф,Тель-Авив, в 9 утра-время поездок на работу,автобус номер 5, погибло 22 человека , фрагменты тел разлетелись далеко, так как взрыв был огромной мощности, ответственность на себя взял Хамас, много раненых

1995 год 

+

1996 год 

+

1997 год

1998 год 

+

1999 год

2000-e

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010-е

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год 

По данным службы скорой помощи «Маген Давид Адом» (МАДА), с 1 октября 2015 года по 21 марта 2016 года в терактах на территории Израиля погибли 33 человека, еще 355 получили ранения.

Количество жертв терактов, совершённых в Палестине и Государстве Израиль по годам 
В период с 1920 по 1999 годы около 2 500 жителей подмандатной Палестины (с 1948 года Израиля) пали жертвами враждебных действий, в большинстве случаев — террористических актов.

Согласно данным Шабака, за четыре года Интифады Аль-Акса погибли 1 017 израильтян (включая солдат), и 5 598 были ранены. За это время было совершено 138 терактов с участием смертников, выпущено 480 ракет «Касам» и 313 других ракет и снарядов. Количество обстрелов достигло 13 730.

Следующие статистические данные приводятся согласно данным Института национального страхования и МИД Израиля:

По данным Ведомства национального страхования Израиля 
(1947—2007 гг.)

Со дня окончания войны за Независимость государства по апрель 2013 года число гражданских лиц погибших в терактах в Израиле составляет 2493 человека.
Со времени начала Второй интифады в 2000 году до апреля 2013 года погибли в Израиле 974 гражданских лица.

См. также 
 Террористические акты палестинских националистов
 Список терактов-самоубийств против граждан Израиля
 :en:List of Israeli civilian casualties in the Second Intifada
 Террористы, освобождённые в рамках сделки Гилада Шалита
 Еврейский терроризм в XX веке

Примечания

Источники 
 Теракты против израильтян
 
 Wm. Robert Johnston: Chronology of Terrorist Attacks in Israel
 1948-1967: Major Terror Attacks МИД Израиля
 Which Came First- Terrorism or Occupation — Major Arab Terrorist Attacks against Israelis Prior to the 1967 Six-Day War МИД Израиля
 Fatal Terrorist Attacks in Israel Since the DOP (Sept 1993) МИД Израиля
 Suicide and Other Bombing Attacks in Israel Since the Declaration of Principles (Sept 1993) МИД Израиля
 Victims of Palestinian Violence and Terrorism since September 2000 МИД Израиля
 Palestinian violence and terrorism since September 2000 МИД Израиля
 In Memory of the Victims of Palestinian Violence and Terrorism in Israel МИД Израиля
 Major Terror Attacks against Israeli Embassies and Representatives Abroad МИД Израиля, Updated February 2012
 Main terrorist attacks against Israeli civilians and IDF soldiers since Sept 2000)Министерство обороны Израиля
 Поиск в базе данных жертв террора Управления национального страхования Израиля (Битуах леуми)  
 
 
 
 A People remembers. Documenting Terror Victims Commemoration Sites. A Project In Memory Of Asaf (Blondi) Zur
 Сайт, посвященный жертвам арабского террора
 We Should Not Forget список жертв терактов с сентября 2000 года
 STOP TERRORISM, the most large list of Islamic terrorists attacks
 
 Константин Капитонов. Террор. Война без правил (израильско-палестинское противостояние). Отрывки из книги
 Major Palestinian Terror Attacks Since Oslo
 Статистика террора
 Jerusalem Post Tribute to the Victims of Terror Casualties of War
 Статистика жертв арабского террора за 60 лет государства
 נזכור את כולם ! (Запоминм каждого) rotter.net 
 
 
 

Списки террористических актов